La Sociedad del anillo fue una sociedad secreta de carácter político que existió en España durante el trienio constitucional (1820-1823), siendo sus miembros conocidos como los anilleros.

Historia 
Estaba organizada por Martínez de la Rosa, el conde de Toreno, el duque de Frías, Calatrava y Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alonso-Pimentel, príncipe de Anglona, que era su presidente. Agrupaba a una serie de elementos liberales muy moderados, salidos de la masonería en su mayor parte, que llevaban una sortija para darse a conocer entre sí. Su programa político se orientaba hacia una reforma de la constitución en sentido moderado, con introducción de un sistema bicameral; parece que contaban con obtener la aprobación del propio Fernando VII. El fracaso del golpe de fuerza realista de julio de 1822, hundió a los anilleros, junto con todo el partido moderado.

Véase también
Manuel José Quintana

Notas

Sociedades secretas
Trienio Liberal